Antropow (alternative Schreibweise: Antropov, Антропов) ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Andrejewitsch Antropow (* 1990), russischer Eishockeyspieler
 Alexei Petrowitsch Antropow (1716–1795), russischer Maler
 Andrei Michailowitsch Antropow (* 1967), russischer Badmintonspieler
 Nikolai Antropow (* 1980), kasachischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Andreas von Antropoff 
 Antropowo, eine Siedlung in der Oblast Kostroma in Russland